Алёшин — русская фамилия, образованная от мужского имени Алексей.

Известные носители 
 Алёшин, Александр Васильевич (1918—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Алёшин, Александр Павлович (1885—1943) — русский советский писатель.
 
 Алешин, Альберт Иванович (1937—2014) — советский и российский философ, профессор РГГУ.
 Алёшин, Анатолий Александрович (род. 1949) — советский и российский певец.
 
 
 Алёшин, Валерий Борисович (род. 1957) — украинский политик.
 
 Алёшин, Виктор Андреевич (род. 1951) — советский волейболист.
 
 Алёшин, Георгий Васильевич (1931—2011) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Алёшин, Егор Вячеславович (род. 1994) — российский хоккеист.
 
 Алёшин, Игорь Викторович (род. 1965) — заместитель Министра внутренних дел РФ.
 Алёшин, Кирилл Павлович (род. 1997) — российский фигурист.
 Алёшин, Максим Николаевич (род. 1979) — российский акробат, гимнаст.
 
 
 
 Алёшин, Пётр Николаевич (1925—1989) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Алёшин, Самуил Иосифович (настоящая фамилия Котляр; 1913—2008) — советский писатель и драматург, сатирик, мемуарист.
 Алёшин, Семён Михеевич (1911—1942) — Герой Советского Союза.
 Алёшин, Сергей Дмитриевич (1930—2020) — советский государственный деятель, заместитель Министра торговли СССР (1975—1991).
 Алёшин, Сергей Никифорович (1913—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Алёшин, Сергей Семёнович (1886—1963) — русский советский скульптор.
 Алёшин, Станислав Владимирович (род. 1941) — советский и российский математик.



Населённый пункт 
 Алёшин — хутор в Палласовском районе Волгоградской области России.

См. также

Примечания